

Geografia 
Matera –  città della Basilicata, capoluogo dell'omonima provincia

Persone 
Barbara Matera –  politica, attrice e conduttrice televisiva italiana
Giovanni Antonio Matera –  scultore italiano
Tom Matera – wrestler statunitense

Sport 
 – ex-società calcistica militante in Lega Pro (terza serie nazionale)
Real Team Matera Calcio a 5 – società di calcio a 5

Altro 
Matera DOC – vino DOC italiano